Bad Liar (Imagine Dragons), een single van de Amerikaanse band Imagine Dragons uit 2018
 Bad Liar (Selena Gomez), een nummer van Selena Gomez uit 2017